Újfalu (románul Bijghir), Románia, Bákó megye, Buhócs község
Újfalu, Magyarország, Esztergom városrésze
Újfalu (szerbül Novo Selo), Szerbia
Újfalu (románul Satu Nou), Románia, Bákó megye, Szőlőhegy község
Újfalu (románul Satu Nou), Románia, Bákó megye, Párincsa község
Újfalu, Szlovákia, Dunaszerdahely városrésze

Egyéb:
Alsóújfalu (rom. Satu Nou de Jos), Románia, Máramaros megye (egykor Szatmár vm.)
Apátújfalu (szk. Opatovská Nová Ves), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Avasújfalu (rom. Certeze), Románia, Szatmár megye (egykor Szatmár vm.)
Balogújfalu (szk. Vieska nad Blhom), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Bácsújfalu (szerb. Селенча / Selenča), Szerbia
Barcaújfalu (rom. Satu Nouv, ném. Neudorf) Románia, Brassó megye
Beregújfalu (ukr. Берегуйфалу [Berehujfalu]), Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás
Berettyóújfalu, Magyarország, Hajdú-Bihar megye
Csengerújfalu, Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dévényújfalu (szk. Devínska Nová Ves), Pozsony városrésze
Divékújfalu (szk. Diviacka Nová Ves), Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Dózsaújfalu (rom. Gheorghe Doja), Románia, Bákó megye 
Dunaújfalu (szk. Nová Dedinka), Szlovákia, Pozsonyi kerület, Szenci járás
Dúlóújfalu (szk. Dulov), Szlovákia, Trencséni kerület, Illavai járás
Egyedújfalu
Ferdinándújfalu (rom. Nicolae Bălcescu), Románia, Bákó megye
Garamújfalu (szk. Nová Dedina), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Gyergyóújfalu (rom. Suseni), Románia, Hargita megye
Győrújfalu, Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye
Hadikújfalu (szerb. Bajmokrata), Szerbia
Homoródújfalu (rom. Satu Nou), Románia, Hargita megye
Jászóújfalu (szk. Nováčany), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Kalotaújfalu (rom. Finciu), Románia, Kolozs megye
Kászonújfalu (rom. Caşinu Nou), Románia, Hargita megye
Kassaújfalu (szk. Košická Nová Ves), Szlovákia, Kassa városrésze
Kétújfalu, Magyarország, Baranya megye
Kisújfalu (szk. Nová Vieska), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Kürtösújfalu (1899-ig Kisújfalu, szk. Nová Ves), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Laksárújfalu (szk. Lakšárska Nová Ves), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szenicei járás
Marosújfalu (1910-ig Szászújfalu, rom. Uifalău vagy Uifalǎul Sǎsesc), Tompaháza településrésze, Románia, Fehér megye
Mosonújfalu (ném. Neudorf bei Parndorf), Ausztria, Burgenland, Nezsideri járás
Nyergesújfalu, Magyarország, Komárom-Esztergom megye
Örsújfalu (1899-ig Duna-Újfalu, szk. Nová Stráž), Komárom városrésze
Pécsújfalu (szk. Pečovská Nová Ves), Szlovákia, Eperjesi kerület, Kisszebeni járás
Rádóckisújfalu, Egyházasrádóc településrésze, Magyarország, Vas megye
Rafajnaújfalu (ukr. Рафайново [Rafajnovo]), Ukrajna, Beregszászi járás
Rekenyeújfalu (szk. Rakovnica), Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
Révújfalu (szerb. Banatsko Novo Selo), Szerbia
Somoskőújfalu, Magyarország, Nógrád megye
Somosújfalu (szk. Drienovská Nová Ves), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Somróújfalu (rom. Brusturi), Románia, Szilágy megye
Sorokújfalu, Sorokpolány településrésze, Magyarország, Vas megye
Sósújfalu (szk. Ruská Nová Ves), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Szeptencújfalu (szk. Hajná Nová Ves), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
Szigetújfalu, Magyarország, Pest megye
Szilvásújfalu (szk. Slivník), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
Szinyeújfalu (szk. Chminianska Nová Ves), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Tiszaújfalu, Tiszaalpár településrésze, Magyarország, Bács-Kiskun megye
Tiszaújfalu (ukr. Тисауйфалу [Tiszaujfalu]), Ukrajna, Kárpátalja, Ungvári járás
Temesújfalu (rom., ném. Neudorf), Románia, Arad megye
Tornaújfalu (szk. Turnianska Nová Ves), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Torontálújfalu (szerb. Markovićevo), Szerbia
Tőkésújfalu (szk. Klátova Nová Ves), Szlovákia, Trencséni kerület, Simonyi járás
Traján (Bákó megye) (Újfalu, rom. Traian), Románia, Bákó megye, községközpont
Tusaújfalu (szk. Tušická Nová Ves), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás
Uraiújfalu, Magyarország, Vas megye
Vedrődújfalu (1899-ig Tót-Újfalu, szk. Slovenská Nová Ves), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás
Zemplénújfalu v. Zemplénújhely (szk. Zemplínská Nová Ves), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
Zimándújfalu (rom. Zimandu Nou), Románia, Arad megye
Zichyújfalu, Magyarország, Fejér megye
Zsitvaújfalu (szk. Nová Ves nad Žitavou''), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás